La mazda RX-4 è una berlina prodotta dalla casa automobilistica giapponese Mazda dal 1966 al 1991.

Altri progetti

rx-4